Chief Kamachi – rapper statunitense
 Kazuma Kamachi – scrittore e sceneggiatore giapponese
 Takeo Kamachi – tiratore a segno giapponese
 Yoshirō Kamachi – mangaka giapponese